Youxi (kinesiska: 游溪, Youxi Zhen, 游溪镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 200 kilometer norr om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Youxi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lecheng,  km norr om Youxi. Trakten runt Youxi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina